Die Open 13 Provence 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. März 2021 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open und in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Open 13 Provence, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Stefanos Tsitsipas war der Titelverteidiger im Einzel, im Doppel gewann die Paarung aus Nicolas Mahut und Vasek Pospisil im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 334.240 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 409.765 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 105 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Marseille